Cette page présente le classement des nations par nombre de médailles obtenues, et par placement des finalistes aux Championnats d'Europe d'athlétisme 2010 se déroulant du  au  à Barcelone.

Tableau des médailles

Placements (finalistes)

Note

Pays engagés sans finaliste

Liens externes 
 Site de l'EAA

Championnats d'Europe d'athlétisme 2010